Євген Кафельников був чинним чемпіоном і зумів захистити свій титул, у фіналі перемігши Байрона Блека з рахунком 7–6(7–2), 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw

1999
Кубок Кремля